Алекса́ндр Шавров:
 Шавров, Александр Александрович (ум. 1879) — российский публицист.
 Шавров, Александр Александрович (1892—1919) — русский военный лётчик.
 Шавров, Александр Николаевич (ум. 1854) — российский педагог; протоиерей Русской православной церкви.